Alto do Carmo também conhecido por Bairro do Carmo é um bairro da cidade de Pirenópolis, no estado brasileiro de Goiás.

Histórico 

Sua história remonta ao início da fundação da cidade, em . Com a chegada dos bandeirantes, foi estabelecida as datas mineiras, uma espécie de lotes, para a exploração de ouro no Rio das Almas, ficando a margem direita a um único senhor. Em 1750, o abastado minerador Luciano Nunes Teixeira e seu genro Antônio Rodrigues Frota, construiria a Igreja de Nossa Senhora do Carmo
, hoje museu de Artes Sacra,  o Castelo do Frota,  e a Ponte Velha sobre o  Rio das Almas, dando início a ocupação do Bairro. Diz a tradição que uma enchente levou metade da Ponte, assim daria viria o nome Meia Ponte, que perdurou até 1890 quando o nome foi mudado para Pirenópolis. Segundo a lenda Frota era truculento e avarento e não gostava de pagar a Portugal o quinto, imposto sobre o ouro extraído e por isso escondia a maior parte do produto que lhe era entregue em  garrafas de barro dentro de baús, que eram enterradas no Morro do Frota. Já no século XX, foi construído o Colégio Nossa Senhora do Carmo, atual Aldeia da Paz, que cuida de idosos, várias pousadas, e o Pousada dos Pirineus Resort , um dos mais famosos, e maiores do Centro-Oeste. É saída da Cachoeiras do Bonsucesso, e Santuário de Vida Silvestre Vaga Fogo.

Galeria de Fotos

Bairros de Pirenópolis